NGC 6049 — звезда в созвездии Змея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6049
Змея (созвездие)
Звёзды «Нового общего каталога»